Panorpodes är ett släkte av näbbsländor. Panorpodes ingår i familjen Panorpodidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Näbbsländor
Panorpodes